USS Cumberland je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Cumberland (1842) 
 USS Cumberland (AO-153)

Cumberland